Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу 2017 () — двадцать второй розыгрыш Суперкубка Эстонии, футбольного матча, в котором встречались чемпионы Эстонии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошёл в воскресенье 26 февраля 2017 года в Таллине, в нём встретились обладатель Кубка Эстонии сезона 2015/16 «Флора» и действующий чемпион Эстонии таллинский «ФКИ Таллинн» (номинальный хозяин). Со счётом 5:0 трофей получил футбольный клуб «ФКИ Таллинн».

Соперники и стадион 
Данный матч стал первым в истории Суперкубка, где встречались «Флора» и «ФКИ Таллинн». Победу со счётом 5:0  впервые в своей истории одержал футбольный клуб «ФКИ Таллинн».

Матч прошел на Спортланд арене в Таллине, которая находится рядом с главным стадионом Эстонии — А. Ле Кок Арена. Покрытие стадиона синтетическое, размер поля 105*68. Вместимость 540 мест.

Подробности 

{| width="100%"
|valign="top" width="50%"|
{| style="font-size: 90%" cellspacing="0" cellpadding="0"
|-
!width="25"| !!width="25"|
|-
|В||1|| Матвей Игонен
|-
|З||7|| Александр Володин || 
|-
|З||23|| Дмитрий Круглов || 
|- 
|З||12|| Александр Кулинич
|-
|З||4|| Владимир Авилов  || || 
|-
|ПЗ||5|| Офосу Аппиа
|-
|ПЗ||27|| Александр Дмитриев
|-
|ПЗ||21|| Сергей Тумасян || || 
|-
|ПЗ||17|| Роман Собченко
|-
|ПЗ||20 || Павел Дымов
|-
|Н||8|| Владимир Воскобойников || || 
|-
|colspan=4|Запасные:|-
|В||25|| Максим Зеленцов
|-
|З||2|| Андрей Калимуллин || || 
|-
|З||3|| Роман Нестеровский
|-
|ПЗ||18|| Владислав Огородник
|-
|Н||15|| Эдуард Головлёв || || 
|-
|Н||22|| Артур Ряттель
|-
|Н||99|| Альберт Проса || || 
|-
|colspan=4|Главный тренер:'''
|-
|colspan="4"| Александр Пуштов
|}
|valign="top"|
|valign="top" width="50%"|

|}

 Статистика матча 

 См. также 
 Суперкубок Эстонии по футболу
 Чемпионат Эстонии по футболу 2015

 Примечания 

 Ссылки 
 Superkarikas 2017 на сайте Эстонского футбольного союза Протокол матча на сайте footballfacts.ru''
 Матч на soccerway

Спорт в Эстонии в 2017 году
Суперкубок Эстонии по футболу
События 26 февраля
Февраль 2017 года
Спортивные соревнования в Таллине
Европейские национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017
Матчи ФК «Флора»
ФК «Инфонет»